Die Super League Darts 2021 (offiziell: HYLO PDC Europe Super League 2021) war ein Qualifikationsturnier, welches von der PDC Europe zum neunten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2022. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde der gesamte Wettbewerb an wenigen aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Ausgetragen wurde das Turnier vom 17. bis 22. April 2021 im H+ Hotel in Niedernhausen, wo die European Q-School stattfand und die PDC Super Series 3 ausgetragen wurde.

Den Sieg sicherte sich erstmals Martin Schindler, welcher sich im Finale gegen Florian Hempel mit 11:10 in Legs durchsetzen konnte.

Teilnehmer 
Die Anzahl der Teilnehmer wurde von 16 auf 24 erhöht. Teilnahmeberechtigt waren die Spieler des Vorjahres sowie Inhaber einer Tourcard der Professional Darts Corporation. Spieler, die in den Top 32 der PDC Order of Merit platziert sind, waren jedoch ausgeschlossen, weswegen Gabriel Clemens nicht teilnahm. Außerdem nahm mit Michael Unterbuchner ein weiterer Halbfinalist des Vorjahres nicht teil. Die restlichen freien Plätze wurden durch Wild Cards aufgefüllt.

Folgende Spieler waren Teilnehmer der Super League Darts 2021:

Modus 
In einer ersten Gruppenphase qualifizierten sich vier Spieler aus je vier ausgelosten Gruppen à sechs Spielern. In der zweiten Gruppenphase qualifizierten sich wiederum vier Spieler aus je zwei Gruppen à acht Spielern. Die acht qualifizierten Spieler ermittelten in einer K.-o.-Runde den Sieger und Teilnehmer an der PDC World Darts Championship. In den Gruppenphasen wurde pro Gruppe eine Doppelrunde im Modus Best-of-11 ausgetragen. Die Distanz wurde in der KO-Runde auf Best-of-17 im Viertel-, Best-of-19 im Halb- und Best-of-21 im Finale erhöht.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde am 17. und 18. April von 13 Uhr bis 20:30 Uhr MESZ ausgetragen.

Ergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Die Hauptrunde wurde am 19. und am 20. April zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr MESZ ausgetragen.

Ergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Endrunde 
Die Zahl neben dem Spieler gibt den geworfenen 3-Dart-Average an.

Übertragung 
Die Spiele wurden live auf Sport1.de sowie dem Streamingdienst pdc.tv übertragen.

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Mit seinem Sieg bei der Super League Darts qualifizierte sich Martin Schindler zum dritten Mal in seiner Karriere und zum ersten Mal seit 2018 für die PDC World Darts Championship 2022. Er war damit der erste sicher feststehende Qualifikant des Jahres.
In der ersten Runde traf er auf seinen Finalgegner aus der Super League, Florian Hempel, welcher sich über die PDC Pro Tour Order of Merit zur WM gespielt hatte. Hempel gewann das Match mit 3:0.

Weblinks 
 Ankündigung auf pdc-europe.tv

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021